Molekulska formula -{C9H14N2O3}- se može odnositi na:

 Metarbital
 Probarbital